Deux navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Eastbourne:
 Le HMS Eastbourne (J127) était un dragueur de mines de la classe Bangor lancé en 1940 et vendu en 1948.
 Le HMS Eastbourne (F73) était une frégate de la classe Whitby lancée en 1955 et vendue à la casse en 1985.